El Torneig de s-Hertogenbosch 2009 també conegut com a Ordina Open 2009 és una competició tennística jugada sobre herba. N'és la 20a edició i forma part de les sèries 250 de l'ATP en categoria masculina i International Tournaments en categoria femenina. Es va jugar al Autotron park a Rosmalen, prop de 's-Hertogenbosch, als Països Baixos, del 14 fins al 20 de juny del 2009.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení 

2009
ATP World Tour 2009
WTA Tour 2009